El término cuello de botella puede hacer referencia a:
 En un proceso productivo, una fase de la cadena de producción más lenta que otras, que ralentiza el proceso de producción global.El cuello de botella determina la cantidad de piezas posibles después de un determinado periodo de tiempo. Es importante identificar los cuellos de botella en los procesos de producción y sobre todo efectuar un análisis profundo en como aumentar la eficiencia en esta operación.

 En biología, cuando una población o especie ha sufrido un drástico descenso en el número de miembros en algún momento del pasado, llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción. Como consecuencia se homogeneiza la población. Es decir, se halla poca variabilidad y algunas características se hacen iguales y negativas al ambiente.
 En la transferencia de datos, cuando la capacidad de procesamiento de un dispositivo es mayor que la capacidad del bus al que se encuentra conectado el dispositivo, esto suele ocurrir en una tarjeta gráfica, cuando se conecta una tarjeta con capacidad para AGP 8x a un slot AGP 4x, en este caso, el 50% de la capacidad del dispositivo está siendo desperdiciada., o no.